Гали́на Соколо́ва:
 Соколова, Галина Анатольевна (1936—2008) — советский и российский биолог, педагог.
 Соколова, Галина Андреевна (1919—2012) — живописец.
 Соколова, Галина Михайловна (1940—1997) — советская актриса и драматург.